Xenus steht für

 Xenus, eine Vogelgattung mit dem Terekwasserläufer (Xenus cinereus) als einziger Art
 Xenus (Schlauchpilze), eine Gattung der Schlauchpilz